Мунтубулу́к — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области. Входит в Чеховское муниципальное образование.

География 
Находится на речке Мунгутуй ( — серебряный ручей), правый приток реки Ут (бассейн Уды), в 11 км к юго-востоку от центра сельского поселения, села Чехово.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 36 человек

История 
В 1911 году деревня относилась к Солонецкой волости Иркутской губернии.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района